Tom Cross peut désigner :
 Tom Cross (1958-), un homme politique américain ; 
 Tom Cross, un monteur américain.

Voir aussi 
 Tom Peete Cross (1879-1951), un folkloriste et celtiste américain